Ahlbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Ahlbach, Stadtteil von Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Ahlbach (Flammersfeld), Ortsteil der Ortsgemeinde Flammersfeld, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Ahlbach (Elbbach) oder Bach vom Urselthaler Hof, linker Zufluss des Elbbach (Lahn) nach Niederhadamar, Stadt Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Ahlbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst im Stausee Rainau-Buch bei Buch, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ahlbach (Kesselinger Bach), rechter Zufluss des hier Staffeler Bach genannten Kesselinger Bachs in Staffel, Ortsgemeinde Kesseling, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Ahlbach (Mehrbach), linker Zufluss des Mehrbachs bei Kaffroth, Ortsgemeinde Rott, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Aalbach
 Aalenbach
 Albach